Das American League Wild Card Playoff 2014 war das Spiel zwischen den beiden Wild-Card-Gewinnern der American League Baseball. Der Sieger dieses Spieles trat in den American League Division Series 2014 gegen den besten Divisionsieger der AL an. Es wurde nur ein Spiel ausgetragen, dies fand am 30. September 2014 statt.

Die Paarung lautet:
 Kansas City Royals (Zweiter AL Central, 89-73) gegen Oakland Athletics (Zweiter AL West, 88-74)

Weiterer Verbleib in der Postseason 
Siehe Hauptartikel: MLB 2014, NLWC 2014, NLDS 2014, ALDS 2014, NLCS 2014, ALCS 2014, World Series 2014

Spielzusammenfassung 

Dienstag, 30. September 2014 - 20:00 EDT, Kauffman Stadium in Kansas City, Missouri

Einzelnachweise 

2014
Baseball 2014
Sportveranstaltung in Kansas City (Missouri)
Kansas City Royals
Oakland Athletics